Rhopalonematidae är en familj av nässeldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Rhopalonematidae i ordningen Trachymedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Trachylida, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhopalonematidae 39 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Rhopalonematidae